

Biologie 
Un flageolet peut être : 
 le flageolet, un légume
 le flageolet, un instrument de musique

Patronyme 

 William Flageollet (1946-), ingénieur du son français.